4209 Briggs è un asteroide della fascia principale del diametro medio di circa 25,63 km. Scoperto nel 1986, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,1550611 UA e da un'eccentricità di 0,0887055, inclinata di 21,60273° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1986
Briggs